Суперкубок Португалії з футболу 1996 () — 18-й розіграш турніру. Учасниками фіналу були чемпіон Португалії «Порту» та володар кубка Португалії «Бенфіка».
За сумою проведених першого та повторного матчів (18 серпня і 18 вересня 1996 року) перемогу з рахунком 6:0 здобув «Порту».

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок Португалії на rsssf 
 Суперкубок Португалії на transfermarkt 

1996
Португалія
1996 у португальському спорті